Leven kan syfta på följande platser:

Australien 

 River Leven (vattendrag i Australien), Tasmanien,

Storbritannien 

 Leven, Cumbria, vattendrag i England, 
 Leven, East Riding of Yorkshire, ort i England,  
 Leven, Fife, vattendrag i Skottland, 
 Leven, Dunbartonshire, vattendrag i Skottland, 
 Leven (ort i Skottland), ort i Fife, Skottland, 

Robotskapade Australienförgreningar